Нижний Пшап ( [Квемо Пшапи]) — село .

Население 
В 1959 году в селе Земо Пшап (Верхний Пшап) жило 2013 человек, в основном грузины. В 1989 году в селе жило 3396 человек, в основном грузины и армяне.

См. также 
 Пшап
 Верхний Пшап

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета